Hommelsheim ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Hommelsheim (* 1953), deutscher Keyboarder, Musikproduzent und Komponist
 Ruth Hommelsheim (* 1965), deutsche Künstlerin